Les créatures connues sous le nom d'Essaim, sont dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire du Quadrant Gamma.

Physiologie 
Ce sont des humanoïdes de grande taille dont le visage, seule partie de leur corps que l'on connaisse, est très éloigné de celui de l'espèce humaine. Leur peau ressemble à un vieux cuir de crocodile, leurs yeux sont profondément enfoncés dans leurs orbites, la bouche paraît absente ou elle pourrait avoir fusionnée avec le nez en une sorte de trompe.

Histoire 
En 2372, a lieu le premier contact avec la Fédération. Le , contraint de traverser l'espace de cette espèce, est attaqué par un essaim de vaisseaux (voir Star Trek: Voyager : L'Essaim - The Swarm).

Culture 
Cette espèce a une notion très prononcée de son territoire et attaque tout vaisseau spatial qui s'y risque. Elle ne manifeste aucun intérêt pour les autres espèces de la galaxie. Son seul but est de mettre hors d'état les malheureux équipages qui s'aventureraient sur son territoire. La mauvaise réputation qu'elle a ainsi acquise est célèbre dans une grande partie du Quadrant Gamma.

Technologie 
Les vaisseaux utilisés par cette espèce sont de petite taille mais ils se rassemblent en grand nombre et leur attaque devient alors redoutable. Ces différents vaisseaux sont reliés entre eux par des liaisons interferométriques mais ceci constitue une faiblesse : la destruction d'un de ces vaisseaux par  entraîne alors une réaction en chaîne détruisant dizaines d'autres vaisseaux.

Leurs frontières sont surveillées par un réseau de sondes employant des rayons entrelacés de tachyons.

Leur langage n'est pas compris par les traducteurs universels du Voyager. Leur arme de poing provoque des chocs neuroélectriques : celui qui en est touché souffre de violentes douleurs. Les dommages occasionnés au système nerveux sont souvent si importants, que le coma et la mort s'ensuivent.

Épisode notable 
 Star Trek: Voyager : L'Essaim - (The Swarm)

Espèce extraterrestre de Star Trek